Ferdinand Hérold (1791-1833), een Franse operacomponist
 Hérold Goulon (1988), een Franse voetballer
 Herold (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Herold van Salzburg, een aartsbisschop van het aartsbisdom Salzburg in de 10e eeuw en abt van de abdij van Sint-Petrus in Salzburg
 Jean Hérold-Paquis (1912-1945), een Franse collaborateur in de Tweede Wereldoorlog
 Melchior Ludolf Herold (1753-1810), een Duitse componist en priester
 Willi Herold (1925-1946), een Duitse oorlogsmisdadiger